Barber pode se referir a:

Pessoas 
por ordem cronológica:
 Samuel Barber (1910-1981), compositor estado-unidense.
 Eunice Barber (1974-), heptatleta francesa

Topônimos 
 Condado de Barber (Kansas)
 Subúrbio de Barber (Minnesota)
 Barber (New Jersey)
 Barber (Curaçao)

Desambiguação